Galjoen (schip), een zeilschip
 Galjoen (deel van een schip), voor de boeg uitstekende constructie aan een zeilschip
 Galjoen (munt), een munt in de Harry Potter-boeken
 Galjoenvissen, een vissenfamilie in de orde van de baarsachtigen
 Dichistius capensis, een soort uit deze familie, de nationale vis van Zuid-Afrika
 Galjoen (Hellendoorn), een attractie in Avonturenpark Hellendoorn
 Nijenrode Roeivereniging Het Galjoen, een roeivereniging in de Nederlandse plaats Breukelen
 Oom Galjoen (Dr. Galjoen Zeewaardig), personage in de Snorkels, een stripreeks en een animatieserie